Prinzen bezeichnet:

 Die Prinzen, deutsche Musikgruppe
 Prinzen-Klasse, Dampfschiffklasse

Prinzen ist der Familienname folgender Personen:
 Roger Prinzen (* 1969), deutscher Fußballtrainer und -spieler

Siehe auch:
 Prinz (Begriffsklärung)
 Prinsen
 Printzen